

Cinema 
 Foxy Lady – film del 1971 diretto da Ivan Reitman

Musica 
 Foxy Lady – brano di Jimi Hendrix, dall'album Are You Experienced? del 1967
 Foxy Lady – album di Cher del 1972
 Foxy Lady – album di RuPaul del 1996
 Foxy Lady – album degli Hang on the Box del 2004